Ergović ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Ergović (* 1967), kroatischer Fußballspieler
 Mato Ergović (1927–2013), kroatischer Schauspieler